DeeVeeDee è il quinto DVD della band canadese Sum 41, pubblicato nel marzo del 2008.

Contenuto

Film live
Iggy Pop with Sum 41 - Performance at the Casbys (1.5 min)

Film dietro le quinte
Gavin - Unedited Road to Ruin 7 footage
Reading Festival:  backstage footage
Warped Tour: Road to Ruin 5 (Original) footage

Brevi filmati
1-800-Justice: Short movie back from 2001
Anti-Drug PSA: Short movie from Sum41.com back from 2005.
Basketball Diaries - Later Renamed "Basketball Butcher."
The Baby - Short animation from Sum41.com back from 2005